WKAQ pode-se referir a:

 WKAQ-TV: rede de televisão Portorriquenha
 WKAQ-AM: estação de radio Portorriquenha

Desambiguação